

События 
 Начали выпускать серию гитар Flying V и Explorer
 Группа The Quarrymen записывает свою первую демо-пластинку с песнями «That’ll Be the Day» и «In Spite of All the Danger».

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Генри Манчини за звуковую дорожку к телесериалу «Питер Ганн»
 «Грэмми» за запись года — Доменико Модуньо за «Volare»
 «Грэмми» за песню года — «Volare»

Выпущенные альбомы 
 Ray Charles at Newport (Рей Чарльз)
 Yes Indeed (Рей Чарльз)
 Soul Brother (Рей Чарльз)
 In Rio (Мишель Легран)
 Legrand Jazz (Мишель Легран)
 Ella Swings Lightly (Элла Фицджеральд)
 The Irving Berlin Songbook (Элла Фицджеральд)
 Louis Armstrong and Ella Fitzgerald - Porgy & Bess (Луи Армстронг)
 One Dozen Berrys (Чак Берри)
 Come Fly with Me (Фрэнк Синатра)
 Sings for Only the Lonely (Фрэнк Синатра)
 Elvis' Golden Records (Элвис Пресли)
 C'est ca (Шарль Азнавур)

Лучшие песни года (ритм-энд-блюз, рок-н-ролл) 
 «Johnny B. Goode» (Чак Берри)
 «Summertime Blues» (Эдди Кокран)
 «Good Golly Miss Molly» (Литл Ричард)
 «All I Have to Do Is Dream» (Братья Эверли)
 «Rave On» (Бадди Холли)
 «Sweet Little Sixteen» (Чак Берри)

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «All I Have to Do Is Dream» (Братья Эверли)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Jailhouse Rock» (Элвис Пресли)
 Самый продаваемая пластинка в СССР — «Я люблю тебя, жизнь» (Марк Бернес)

Родились

Январь 
 1 января — Grandmaster Flash — американский исполнитель хип-хопа и диджей, лидер группы Grandmaster Flash and the Furious Five
 15 января — Юрий Алябов (ум. ) — советский, молдавский и российский композитор и аранжировщик

Февраль 
 21 февраля —  — британский музыкант и композитор, клавишник группы Elvis Costello & the Attractions

Март 
 2 марта — Сергей Селюнин (ум. ) — советский и российский рок-музыкант, автор и исполнитель песен, лидер группы «Выход»
 9 марта —  — французский певец и музыкант, вокалист и гитарист группы Raft
 13 марта — Чала Муана (ум. ) — певица и танцовщица из Демократической Республики Конго
 27 марта — Николай Сухоручкин (ум. ) — советский и российский танцовщик

Апрель 
 11 апреля
 Николай Арутюнов (ум. ) — советский и российский певец, композитор и музыкант, вокалист группы «Лига блюза»
 Анна Гаврилец (ум. ) — советский и украинский композитор и музыкальный педагог
 Вячеслав Кобрин (ум. ) — советский и российский музыкант, основатель, вокалист и гитарист группы «Рок-Сентябрь»
 20 апреля — Насер Кульсариев (ум. ) — советский и казахский бард и композитор
 24 апреля — Пьер Шотт — французский певец и музыкант, вокалист, гитарист и басист группы Raft

Май 
 20 мая — Джейн Уидлин — американская певица, музыкант и автор песен, основательница и гитаристка группы The Go-Go’s
 24 мая — Александр Куимов (ум. ) — советский и российский артист балета и педагог
 30 мая — Мари Фредрикссон (ум. ) — шведская певица, музыкант и автор песен, вокалистка группы Roxette

Июнь 
 7 июня — Принс (ум. ) — американский певец, музыкант и автор песен
 26 июня — Михаил Огородов (ум. ) — советский и российский композитор, певец и музыкант

Июль 
 31 июля — Билл Берри — американский музыкант, барабанщик группы R.E.M.

Август 
 7 августа — Брюс Дикинсон — британский певец и автор песен, вокалист группы Iron Maiden
 11 августа — Олег Парастаев (ум. ) — советский и российский рок-музыкант и автор песен, клавишник группы «Альянс»
 16 августа — Мадонна — американская певица, танцовщица и автор песен
 17 августа
 Белинда Карлайл — американская певица, вокалистка группы The Go-Go’s
  (ум. ) — итальянский композитор и музыкальный продюсер
 24 августа —  (ум. ) — бразильская актриса и певица
 29 августа — Майкл Джексон (ум. ) — американский певец, автор песен и танцор

Сентябрь 
 1 сентября — Арми Аавикко (ум. ) — финская модель и певица
 18 сентября — Рашид Таха (ум. ) — алжирский и французский певец и автор песен
 22 сентября — Джоан Джетт — американская певица, музыкант и автор песен, вокалистка и гитаристка групп The Runaways и Joan Jett & the Blackhearts

Октябрь 
 9 октября — Дмитрий Чернусь (ум. ) — советский и российский автор-исполнитель и продюсер
 12 октября —  (ум. ) — британский музыкант, бас-гитарист группы The Damned
 27 октября — Саймон Ле Бон — британский певец и музыкант, вокалист группы Duran Duran

Ноябрь 
 14 ноября — Вадим Морозов (ум. ) — советский и российский художник, музыкант и изобретатель
 20 ноября — Пётр Самойлов — советский и российский музыкант, бас-гитарист группы «Алиса»
 29 ноября —  — британский музыкант и композитор, басист группы The Cure

Декабрь 
 7 декабря — Игорь Браславский (ум. ) — советский и российский композитор и певец, солист группы «Доктор Ватсон»
 12 декабря — Левон Варданян (ум. ) — советский и российский певец, гитарист и композитор
 15 декабря — Ерулан Канапьянов — казахский композитор
 17 декабря — Майк Миллз — американский музыкант, певец и композитор, бас-гитарист и клавишник группы R.E.M.
 25 декабря — Константин Кинчев — советский и российский певец, музыкант и автор песен, вокалист группы «Алиса»
 28 декабря — Джо Диффи (ум. ) — американский кантри-певец и автор-исполнитель

Без точной даты 
 Сергей Дружинин (ум. ) — советский и российский певец

Скончались 
 5 февраля — Лью Браун (64) — американский поэт-песенник
 15 февраля — Ванда Бернгард (79) — российская и советская пианистка и музыкальный педагог польского происхождения
 28 марта — Уильям Кристофер Хэнди (84) — американский блюзовый трубач, корнетист, аранжировщик и композитор
 1 апреля —  (86) — канадский поэт-песенник
 9 августа — Фелипе Боэро (74) — аргентинский композитор и музыкальный педагог
 14 августа — Биг Билл Брунзи (55) — американский блюзовый певец, гитарист и автор песен
 21 августа — Стеван Христич (73) — сербский композитор, дирижёр и педагог
 25 августа — Лео Блех (87) ― немецкий дирижёр и композитор
 9 октября — Рудольф Бокельман (66) — немецкий оперный певец (баритон, бас-баритон)
 3 ноября —  (52) — британский и американский композитор
 6 декабря — Эрвин Бодки (62) — немецкий и американский клавесинист и музыковед
 24 декабря — Николас Бродский (53) — американский композитор и автор песен русского происхождения
 без точной даты
 Паолина Альберти (89/90) — итальянская оперная певица (меццо-сопрано)
 Иван Антоновский (64/65) — советский украинский дирижёр, бандурист и аранжировщик

См. также